Canal 3 steht für:

 Canal 3, Schweizer Radiosender
 Canal 3 (Niger), nigrischer Fernsehsender
 Canal 3 (Uruguay), uruguayischer Fernsehsender